Gurvitch ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Gurvitch (1894–1965), französischer Soziologe und Jurist russischer Herkunft 
 Leon Gurvitch (* 1979), weißrussischer Komponist, Pianist und Dirigent

Siehe auch:
 Gurwitsch